Het seizoen 1955/1956 was het tweede jaar in het bestaan van de Deventerse betaald voetbalclub Go Ahead. De club kwam uit in de Eerste klasse A en eindigde daarin op de 10e plaats, dit betekende dat de club in het nieuwe seizoen uitkwam in de Tweede divisie.

Wedstrijdstatistieken

Eerste klasse A

Statistieken Go Ahead 1955/1956

Eindstand Go Ahead in de Nederlandse Eerste klasse B 1955 / 1956

Topscorers

Zie ook
 Go Ahead Eagles
 Eerste klasse A seizoen 1955/56

Voetnoten

 1955/56
Go Ahead